

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 12 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martinu“ beginnt.

Martinu 



 Martinů, Bohuslav (1890–1959), tschechisch-US-amerikanischer Komponist der Moderne
 Martinů, Oldřich (* 1965), tschechischer Sicherheitsbeamter

Martinuc 
 Martinuccio, Alejandro (* 1987), argentinischer Fußballspieler

Martinus 
 Martinus Anglicus, Philosoph und Logiker
 Martinus von Biberach († 1498), deutscher Magister
 Martinus, John (1939–2016), dänischer Schauspieler
 Martinus, Mestrius, römischer Maler
 Martinus, Quenten (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Martinus, Raymundus (1220–1285), Dominikaner
 Martinussen, Marie Sneve (* 1985), norwegische Politikerin
 Martinussen, Tillie (* 1980), grönländische Politikerin (Suleqatigiissitsisut)

Martinuz 
 Martinuzzi, Georg (1482–1551), ungarischer Staatsmann, Kardinal